Cinematograaf (filmtoestel)
Cinematografie
Cinematograaf (album)